Denumirea de Lovas se poate referi la:
 Lovas, comună în cantonul Vukovar-Srijem, Croația;
 Lovas, sat în județul Veszprém, Ungaria.